Kos, kifejlett hímivarú juh
 Kos, csillagkép
 Kos, keresztnév
 Kósz szigetének angolos írásmódja